Bellut ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann-Dieter Bellut (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Thomas Bellut (* 1955), deutscher Publizist und Journalist